2 miejscowości w Polsce:
 Straszyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Straszym – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz